Læderporesvamp er det danske navn for flere forskellige svampeslægter i poresvampfamilien.
 Læderporesvamp (Cerrena) – slægt
 Ensfarvet læderporesvamp (Cerrena unicolor) – art i slægten
 Læderporesvamp (Coriolopsis)  – slægt
 Læderporesvamp (Daedaleopsis) – slægt  
 Læderporesvamp (Lenzites) – slægt
 Rødmende læderporesvamp (Daedaleopsis confragosa) – art i slægten  
 Læderporesvamp (Trametes) – slægt
 Birkelæderporesvamp (Trametes betulina) – art i slægten
 Puklet læderporesvamp (Trametes gibbosa) – art i slægten
 Håret læderporesvamp (Trametes hirsuta) – art i slægten
 Bæltet læderporesvamp (Trametes ochracea) – art i slægten
 Dunet læderporesvamp (Trametes pubescens) – art i slægten
 Vellugtende læderporesvamp (Trametes suaveolens) – art i slægten
 Broget læderporesvamp (Trametes versicolor) – art i slægten